De Oberliga Berlin 1975/76 was het tweede seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

SC Union 06 Berlin werd kampioen, in de eindronde om promotie werd de club laatste.

Eindstand

Eindronde om promotie
Groep Noord "Reeks B"

Eindstand

Duits competitievoetbal 1975/76
Oberliga Berlin